

Patronyme 

 Pierre-Maximilien Delafontaine (1777-1860), artiste peintre et bronzier français ;
 Jacques-Michel-Denis Delafontaine (1774-1851), peintre paysagiste français ;
 Marc Delafontaine (1837-1911), chimiste suisse ;
 Hugo Delafontaine (1988-), champion de scrabble suisse.
 Rosalie Delafontaine, active de 1806 à 1819, artiste-peintre française